Luc Andrieux est un acteur français, né Luc René Jacques Perdrieux à Agon-Coutainville (Manche) le  et mort à Paris 15 le . 

Il a été également l'assistant metteur en scène de Jean-Pierre Mocky.

Biographie

Filmographie

Assistant réalisateur (uniquement) 
 1957 : Filous et Compagnie de Tony Saytor
 1960 : L'Eau à la bouche de Jacques Doniol-Valcroze
 1966 : La Bourse et la Vie de Jean-Pierre Mocky
 1967 : Les Compagnons de la marguerite de Jean-Pierre Mocky
 1971 : Chut ! de Jean-Pierre Mocky
 1973 : L'Ombre d'une chance de Jean-Pierre Mocky
 1975 : L'Ibis rouge de Jean-Pierre Mocky
 1976 : Le Roi des bricoleurs de Jean-Pierre Mocky

Théâtre 
 1947 : L'Immaculée de Philippe Hériat, mise en scène Claude Sainval, Comédie des Champs-Élysées
 1950 : L'Affaire Fualdès de Denis Marion, mise en scène Georges Douking, Théâtre du Vieux Colombier
 1957 : L'Équipage au complet de Robert Mallet, mise en scène Henri Soubeyran, Comédie de Paris 
 1957 : Satire en trois temps,quatre mouvements de Robert Mallet, mise en scène Jean Négroni,  Comédie de Paris

Liens externes 

Naissance dans la Manche
Naissance en février 1917
Acteur français de cinéma
Acteur français de théâtre
Décès en novembre 1977
Décès dans le 15e arrondissement de Paris
Décès à 60 ans